Benito Juárez (1806–1872), ex-presidente do México
 Benito Juarez (1933–2020), maestro brasileiro

Localidades

Argentina 
 Benito Juárez (partido), partido da província argentina de Buenos Aires

México 
 Benito Juárez (Cidade do México), demarcação territorial da Cidade do México
 Benito Juárez (Guerrero), município do estado mexicano de Guerrero
 Benito Juárez (Sonora), município do estado mexicano de Sonora
 Benito Juárez (Zacatecas), município do estado mexicano de Zacatecas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos